LBJ kan avse:

 LBJ – amerikansk president åren 1963-1969, se Lyndon B. Johnson
 LBJ – en numera nerlagd järnväg mellan Lund och Bjärred, se Lund-Bjärreds Järnväg